Il vert skateboarding è una variante della suddetta disciplina che si svolge sulle vert ramp, delle apposite rampe concave per fare skateboard.

Caratteristiche
Il vert skateboarding richiede vert ramp, halfpipe o quarterpipe per effettuare trick spesso molto scenici. 
Una tecnica fondamentale è il "dropping in", uno dei pochi modi per approcciare la rampa. Per eseguirlo lo skater si mette sull'orlo della vert ramp con tutto il peso sul tail dello skateboard in modo che le ruote anteriori non tocchino il suolo; quando decide di entrare in azione semplicemente sposta il peso in avanti. Per quanto semplice sia l'azione, può spaventare l'idea di lanciarsi a faccia in avanti.

Strutture

Vert ramp
Questa struttura dà il nome alla specialità, si tratta di una rampa con un "flat" (parte piatta) piuttosto largo e le "transition" (parti curve) alte dai tre metri e mezzo ai quattro e mezzo.

Halfpipe
Letteralmente "mezzo tubo", una versione ridotta della vert ramp.

Quarterpipe
Halfpipe più piccola. Nonostante le dimensioni si possono comunque eseguire trick complessi ed impressionanti.

Skateboard
Le tavole per il vert sono abbastanza larghe ed hanno ruote sui 55 millimetri per ottenere una buona stabilità sulle ripide pareti delle rampe senza sacrificare la velocità necessaria per elevarsi terminata la transition.

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Skateboard